Officer kan have flere betydninger:
 Officer (militær) – militær leder
 Officer (ordensvæsen) – en grad inden for ordensvæsen
 Officer (handelsflåde) – leder af besætningen på et skib i den civile handelsflåde
 Officer (skak) – i skak en anden brik end bønderne